Le Championnat de squash du British Open masculin 2019 est l'édition 2019 du British Open qui se déroule au KCOM Stadium à Kingston upon Hull du 20 au 26 mai 2019. 

Le tableau comporte 48 joueurs dont 8 têtes de série. Deux wild card sont octroyées à Joshua Masters et à l'ancien champion d'Europe junior Patrick Rooney.

Au  tour, la tête de série  Diego Elías se fait surprendre par le black falcon Mazen Hesham et en quart de finale, on retrouve les sept premières têtes de série.

En finale, Mohamed El Shorbagy remporte son troisième British Open face au champion du monde et  mondial Ali Farag.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de , identique à celle de l'épreuve féminine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open féminin 2019
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Fiche tournoi PSA

masculin 2019
Compétition de squash à Kingston upon Hull
Sport en Angleterre en 2019
Sport en mai 2019
PSA World Series 2019